Дом Ме́ртенса — памятник архитектуры на Невском проспекте в Санкт-Петербурге: торговый дом, стиль которого представляет собой смесь модерна и неоклассицизма.

Первое здание на этом месте было построено в 1740-x годах.

В 1911—1912 годах по проекту архитектора М. С. Лялевича здесь было возведено здание торгового дома для фирмы меховых изделий Ф. Л. Мертенса. При проектировании здания были применены абсолютно новые инженерные и художественные решения: монолитная железобетонная несущая конструкция здания и три огромные застеклённые арки, украшающие его монументальный фасад.

В 1944 году в здании был открыт первый в Ленинграде Дом моделей одежды, в дополнение к Общесоюзному дому моделей одежды в Москве (Кузнецкий мост, открыт в 1933 году).

В середине 2008 года здание было отреставрировано и отдано в аренду — в нём открылся флагманский магазин Zara в Санкт-Петербурге.

Примечания

Литература 
 
 

Торговые центры Санкт-Петербурга
Здания и сооружения Невского проспекта
Памятники архитектуры Санкт-Петербурга
Здания и сооружения, построенные в 1911 году в Санкт-Петербурге
Достопримечательности Санкт-Петербурга
Мариан Лялевич
Архитектура петербургского модерна
Магазины Российской империи